Агнес Кнохенгауер (* 1989) — шведська керлінгістка, олімпійська чемпіонка.
 Вільгельм Кнохенгауер (1878—1939) — німецький офіцер, генерал кавалерії вермахту.